Международный альянс интеллектуальной собственности  — коалиция частного сектора, основанная в 1984 для представления авторско-правовых отраслей производства в правительстве США, а также для работ по улучшению международной защиты материалов, защищённых авторским правом.

В альянс входит семь торговых ассоциаций, каждая из которых представляет значительный сегмент авторско-правового общества США.

Эти ассоциации-члены представляют более 1900 американских компаний, производящих и распространяющих материалы, защищённые законами об авторском праве во всем мире:
 деловое программное обеспечение (операционные системы, программное обеспечение для Интернета, браузеры, поисковые системы, офисное программное обеспечение, программное обеспечение для управления базами данных, программное обеспечение для зелёных технологий, программного обеспечения для безопасности, и мобильные технологии);
 развлекательное программное обеспечение (интерактивные игры для игровых консолей, мобильных устройств, персональных компьютеров и Интернета);
 театральные фильмы, телепередачи, домашнее видео и цифровое представление аудиовизуальных произведений;
 музыкальные композиции, записанная музыка;
 учебники, книги, справочные и профессиональные изданиях и журналы, как на печатных, так и на электронных носителях.

Дочерние группы 

 Альянс независимого кино и телевидения (IFTA)
 Американская ассоциация кинокомпаний (MPAA)
 Национальная ассоциация музыкальных издателей (NMPA)
 Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA)
 Ассоциация американских издателей (AAP)
 Business Software Alliance
 Entertainment Software Association

Ссылки 
Официальный веб-сайт

Организации интеллектуальной собственности
Организации, основанные в 1984 году